Chiwawa steht für:
 Chiwawa River, Nebenfluss des Wenatchee River (US-Bundesstaat Washington)
 USS Chiwawa, US-amerikanischer Öltanker der United States Navy

Chiwawa ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Chiwawa (* 1935), Bildhauer aus Simbabwe

Siehe auch:
 Chihuahua